Le Man'o'war est un bâtiment de guerre dans la langue anglaise.
 Manowar est le nom d'un groupe de power metal.
 Man O'War est le titre d'un jeu de figurines de combat naval dans l'univers de Warhammer.
 Man O'War est un cheval de course des années 1920, l'un des plus grands champions de l'histoire.

Voir aussi